Борис Игоревич Иогансон (род. 5 марта 1974 года, Москва, СССР) — российский деятель культуры,  искусства, кандидат искусствоведения, автор научно-исследовательских работ по сохранению историко-культурного и природного наследия страны. С 2010 — директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

Биография 

 Родился в Москве 5 марта 1974 года. Окончил лицей № 109 (г. Москва), а затем — юридический факультет (кафедра экологического права)  независимого эколого-политологического университета (Москва). В 2005 году окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, в 2009 году аспирантуру Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (научный руководитель Манин Виталий Серафимович).
 Несколько лет работал юристом в финансовых компаниях. С 1998 по 2010 год работал в Государственном музее Востока (г. Москва) — заведующим отделом зарубежных связей, протокола и маркетинга. В 2006 году работал в научно-экспозиционном департаменте Немецкого исторического музея (г. Берлин, ФРГ). В июне 2010 года был назначен на должность директора Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.
 Член Московского Союза художников, Международного совета музеев (ИКОМ), ученых советов музея С.А. Есенина (г. Москва), Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, музея-заповедника С.А. Есенина (с. Константиново), Правления Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Председатель ГЭК на кафедре культурологии РГУ.

Библиография

Книги

Автор 

Московский Союз художников. 80 лет (Москва 2012, ISBN 978-5-269-01139-4)
 Каталог коллекций Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Том I "Изобразительное искусство" (Рязань-Константиново 2015, ISBN 978-5-9903484-2-4)
 Ассоциация художников революционной России (Москва 2016, ISBN 978-5-906190-34-5)
 Московский союз художников. Взгляд из XXI века. Книга первая (1932-1962) (Москва 2018, ISBN 978-5-6040055-2-1)
 В Россию, в Константиново, к Есенину (Рязань 2018, ISBN 978-5-86122289-9)
Московский союз художников. Взгляд из XXI века. Книга вторая (1962-1991) (Москва 2021, ISBN 978-5-907267-75-6)
Московский Союз художников.1932 - 2022 (Москва 2022, ISBN 978-5-9500665-0-4)

Редактор 

 Каталог коллекций Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Том II "Мемории" (Рязань-Константиново 2016, ISBN 978-5-9903484-4-8)
 Каталог коллекций Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Том III "Фото" (Рязань-Константиново 2018, ISBN 978-5-9903484-7-9)
 Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Путеводитель (Рязань, 2018, ISBN 978-5-604202906)
Каталог коллекций Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Том IV "Этнография" (Рязань-Константиново 2019, ISBN 978-5-6043346-0-7)
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Спас-Клепиковская второклассная учительская школа. Путеводитель (Рязань, 2019, ISBN 978-5-604334614)
The S.A. Esenin State Reserve Museum. Guidebook (Konstantinovo, 2019, ISBN 978-5-990348493)
Каталог коллекций Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Том V "Книги" (Рязань-Константиново 2020, ISBN 978-5-6043346-7-6)
Путеводитель по Государственному музею-заповеднику С.А. Есенина (Константиново, 2020, ISBN 978-5-6043346-3-8)
The Second-level Teachers School of Spas-Klepiky. Guidebook (Konstantinovo, 2021, ISBN 978-5-6045990-0-6)
The S.A. Esenin State Reserve Museum. Guidebook (Konstantinovo, 2021, ISBN 978-5-6045990-1-3)

Статьи 

 «Художественная жизнь и политика власти в области изобразительного искусства в СССР, конец 40-х - 50-е годы XX века». Материалы конференции аспирантов НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. Сб. ст. Вып. 1, 2008 г., Москва. ISBN 978-5-88451-244-3
«Сергей Есенин и Николай Клюев в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина». Сборник материалов к Всероссийскому празднику поэзии Николая Клюева. 2010 г., Петрозаводск. ISBN 978-5-8430-0147-6.
«О григорьевском портрете Сергея Есенина». Сборник научных трудов по материалам Международного научного симпозиума, посвященного 115-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина «Сергей Есенин: диалог с XXI веком». 2011 год, Москва-Константиново-Рязань.
"Парадоксы художественной жизни в 1930-е годы". Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 7(13). Часть 2. Научно-теоретический и прикладной журнал. Тамбов, 2011 г. ISSN 1997-292X
"Особенности художественной жизни СССР сквозь призму истории Московского союза художников". Дом Бурганова. Пространство культуры. Научно-аналитический журнал. Москва, №4, 2011г. ISSN 2410-504X
 «Первые тридцать лет Московского союза художников (1932-1962). Мифы, реальность, парадоксы. Журнал по истории и теории искусства «Искусствознание» № 3-4, 2012 г., М., ISBN 978-5-98287-053-7.
«Культурно-познавательный туризм на родине Сергея Есенина». «Музей», № 10, 2013 г. ISSN: 2074-9589.
«Деятельность по сохранению и воссозданию исторического облика объектов культурного наследия федерального значения в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина». Материалы конференции «Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт. Проблемы. Решения» 2013 г., Новосибирск.
 «О художественном собрании Государственного музея-заповедника С. А. Есенина». Сборник научных трудов «Сергей Есенин и искусство». Серия «Есенин в XXI веке», 2014 г. Москва-Константиново-Рязань. ISBN 978-5-9208-0451-8.
 «Большое видится на расстоянье…». Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина – о его настоящем и будущем. «Есенинский вестник», выпуск № 5(10), 2014 г., Рязань.
 «Есенинский музей: путь длиною в полвека. К 50-летию создания музея». «Есенинский вестник», выпуск № 7(12), 2015 г., Рязань. ISSN 2410-504X.
Вступительные статьи. «Есенинский вестник», выпуски №№ 1(6)-6(11), 2012-2015 г., Рязань. ISSN 2410-504X
 «Есенинский архив Ю. Л. Прокушева в фондах Государственного музея-заповедника С. А. Есенина (Новые поступления в ГМЗ С. А. Есенина и их этапное значение в развитии музея)». «Есенинский вестник», выпуск № 8(13), 2016 г., Рязань. ISSN 2410-504X.
 «Мировая есениниана в фондах Государственного музея-заповедника С. А. Есенина (архивы Ю. Л. Прокушева и Г. Маквея)». Сборник научных трудов «Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. Часть II», продолжающий серию «Есенин в XXI веке», 2017 г. Москва-Константиново-Рязань. ISBN 978-5-9903484-6-2.
 «Выставочная деятельность Государственного музея-заповедника С. А. Есенина». «Есенинский вестник», выпуск № 9(14), 2017 г., Рязань. ISSN 2410-504X.
«Главное - обладать талантом» . «Литературный клуб», 2017 г., Москва. ISSN 2074-2754
 «О Есенинской энциклопедии». «Есенинский вестник», Спецвыпуск № 10(15), 2017 г., Рязань. ISSN 2410-504X.
 «Портрет Сергея Есенина кисти Давида Бурлюка из архива Гордона Маквея». Альманах № 2 «Панорама искусств», 2018, Москва. ISSN 0257-9960.
Вступительная статья. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Путеводитель (Рязань, 2018, ISBN 978-5-604202906)
Introduction. The S.A. Esenin State Reserve Museum. Guidebook (Konstantinovo, 2019, ISBN 978-5-990348493)
Вступительная статья. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Спас-Клепиковская второклассная учительская школа. Путеводитель (Рязань, 2019, ISBN 978-5-604334614)
Вступительная статья. "Есенин. Бесконечная легенда", 2020. Воронеж. ISBN 978-5-9901844-0-4
«Георгий Якулов. Неизвестный графический портрет Сергея Есенина». Сборник научных трудов «Сергей Есенин в контексте русской и мировой литературы. Сборник научных трудов. Выпуск VII», продолжающий серию «Есенин в XXI веке», 2020 г. Москва-Константиново-Рязань. ISBN 978-5-6043346-5-2
Intrioduction. The Second-level Teachers School of Spas-Klepiky. Guidebook (Konstantinovo, 2021, ISBN 978-5-6045990-0-6)
«Роль секции критики и искусствознания в позднесоветский период истории МОСХа». Советское искусство на переломе: от 1960-х к 1980-м. К 60-летию выставки «30 лет МОСХ» в московском «Манеже» // Коллект. монография по мат-лам научной конференции. 2–3 июня 2022 г. РАХ, Москва ISBN 978-5-6048493-4-7

Деятельность 

 Количество гостей Константинова увеличилось в два раза и составляет не менее 400 000 ежегодно, музей-заповедник стал одним из самых посещаемых литературно-мемориальных комплексов России
 Еженедельно, с целью выявления фактов незаконного строительства, осуществляется мониторинг охранных зон, утвержденного (с режимами и регламентами) приказом МК РФ N 1449 от 30.09.19 достопримечательного места «Есенинская Русь»
 Спроектированы и построены фондохранилище, администрация, чайная, торговая лавка
 Спроектированы и восстановлены Спас-Клепиковская школа грамоты, дом священника И.Я. Смирнова, каретный двор, оранжерея, баня и амбар в усадьбе Л.И.Кашиной
 Проведена комплексная научная реставрация всех объектов в усадьбе Есениных, часовни св. Духа, реставрация дома и ландшафтные работы в усадьбе Л.И. Кашиной
 Снесены диссонирующие постройки советского периода 
 В объектах музея-заповедника сделано 8 новых постоянных экспозиций
 Ежегодно проводится более 11 тыс. экскурсий и не менее 100 мероприятий - конференции, семинары, круглые столы, фестивали, спектакли и праздники, есенинские выставки в Константиново, городах России и за рубежом. В 2017-2022 годах это – Москва, Майкоп, Новороссийск, Ростов, Рязань, Богородск, Тверь, Овстуг, Кемерово, Киров, Орел, Симферополь, Кострома, Калининград, Курильск, Ясная Поляна, Вязёмы, Томская писаница, Воронеж,Санкт-Петербург, Магадан, Южно-Сахалинск, Донецк, Луганск, Якутск, Улан-Удэ, Кызыл, Варшава, Берлин, Белград, Бухарест, Мадрид, Ларнака, Братислава, Прага, София, Целье, Вена, Рим, Баку, Ташкент.
 Состав музейного фонда увеличился в полтора раза и достиг показателя более 30 тыс. предметов
 Ежегодно издаются сборники статей, путеводители, буклеты, альбомы, каталоги, музейный журнал, стихи Есенина. 
 Проводятся социологические исследования, сделан фирменный стиль, сайт, аудиогиды, навигация, утверждена стратегия развития, на постоянной основе оказывается спонсорская помощь банками и организациями
 На практику приезжают студенты МГУ, ВШЭ, РГУ, Академии ФСИН, Института культурологии, работают волонтёры
 Научной библиотекой было приобретено и получено в дар более 3000 изданий
Коллектив четыре раза был представлен на Доске почета Рязанской области (2016, 2018, 2020, 2021)

Семья 
 Иогансон, Борис Владимирович (1893—1973) — прадед, русский и советский художник и педагог, один из ведущих представителей направления социалистического реализма в живописи. Народный художник СССР.
 Иогансон, Андрей Борисович (1916—1976) — дед, русский и советский художник.
 Иогансон, Игорь Андреевич (род. 1937) — отец, российский художник, скульптор.

Награды и почётные звания 

 Медаль «В память 850-летия Москвы», 1998
 Почётная грамота Губернатора Рязанской области (2012)
 Звание Почётный работник культуры и искусства Рязанской области (2014)
 Медаль Кемеровской области "За веру и добро" (2015)
 Занесение на Доску почёта Рязанской области (2018)
 Знак Губернатора Рязанской области "240 лет Рязанской губернии" (2018)
 Знак Губернатора Рязанской области "125 лет со дня рождения Сергея Есенина" (2020)
 Знак Губернатора Рязанской области "270 лет со дня рождения Германа Аляскинского" (2021)
 Знак Губернатора Рязанской области "За борьбу с COVID-19" на территории Рязанской области» (2022)
 МИД РФ, Министерства культуры РФ, Росгвардии и др. ведомств

Ссылки 
 Сергей Есенин – на берегах Ганга Рязанские ведомости 09.02.2023
 Музейные маршруты России БЕZ ФОРМАТА 03.02.2023
 Борис Иогансон: «Есенинское слово звучит над Россией» Рязанские ведомости 21.01.2023
 Сергей Есенин: Из Кенигсберга в Калининград Российский фонд культуры 18.08.2022
 Галина Тулузакова: Рецензия на книгу Б. И. Иогансона «Московский союз художников. Взгляд из XXI века. Книга вторая» ACADEMIA 23.06.2022
 Катарина Лопаткина: Рецензия на книгу Б. И. Иогансона «Московский союз художников. Взгляд из XXI века. Книга вторая» 20.05.2022
 Борис Иогансон: «Родина русской души — на бескрайних просторах» Рязанские ведомости 18.05.2022
 ТОП-100 влиятельных людей Рязанской области — 2021: Борис Иогансон Рязанские новости 14.12.2021
 Александр К. Якимович: Борис Иогансон. Московский союз художников. Взгляд из XXI века ACADEMIA 26.04.2021
 Борис Иогансон: «Юбилейный год в есенинской эпохе» Рязанские Ведомости 25.12.2020
 Борис Иогансон: Сергей Есенин. Из Константинова в бессмертие Рязанские Ведомости 29.05.2020
 Борис Иогансон: «Есенин и сейчас присутствует в жизни рязанского края» Рязанские Ведомости 13.03.2020
 Борис Иогансон: «„Есенинская Русь“ — краса и гордость Рязанщины» Рязанские Ведомости 24.05.2019
 Дмитрий Смолев: За работу, товарищи художники! The Art Newspaper Russia 12.04.2019
 Борис Иогансон: Восстановление каретного двора на территории Константиново начнется в 2019 году ТАСС 12.12.2018
 Борис Иогансон: «Поэзия Есенина — вне границ» Рязанские Ведомости 18.05.2018
 Борис Иогансон: «Выставки — от Баку до Берлина» Рязанские ведомости 28.07.2017
 Директор рязанского музея-заповедника Есенина: «Поручения Президента — четкие и своевременные» Московский Комсомолец 06.12.2016
 Борис Иогансон: «Есенин созвучен современному миру» Рязанские Ведомости 09.11.2016
 Есенин без границ Ревизор.ru 04.08.2016
 Борис Иогансон: «Проблемы хранения фондовых коллекций решены» Справочник руководителя учреждения культуры № 3 2016 г.
 Борис Иогансон: «Главное — сохранить наследие есенинского края» Рязанские Ведомости 28.08.2015
 Борис Иогансон: Есенин — поэт-мыслитель мирового масштаба Рязанские Ведомости 06.03.2015
 Константиново: поток туристов растёт Рязанские Ведомости 13.12.2014
 Владимир Путин: «Государство создаст охранные зоны вокруг музеев-заповедников» Аргументы и Факты 28.09.2012
 Борис Иогансон: «Есенин — знаковая фигура в моей жизни» МЕДИАРЯЗАНЬ 04.02.2012

Борис Игоревич
Члены Московского Союза художников